Acaulimalva är ett släkte av malvaväxter. Acaulimalva ingår i familjen malvaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Acaulimalva